pui (bouwkunde), een onderdeel van een gevel of binnenwand
Pui (Roemenië), een plaats in Roemenië

Zie ook 
 El Pui